Ву́лиця Василя́ Верхови́нця — назва вулиці у різних населених пунктах України. Назва на честь українського композитора, диригента і хореографа В. М. Верховинця.

Вулиця Василя Верховинця — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Василя Верховинця — вулиця в місті Полтава.

Вулиці, названі на честь людей